Kumiko Iijima e Yurika Sema erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Maria Fernanda Alves e Samantha Murray hanno battuto in finale Stephanie Bengson e Tyra Calderwood 6–4, 6–2.

Teste di serie

 Casey Dellacqua /  Olivia Rogowska (semifinali)
 Daniella Dominikovic /  Melanie South (quarti di finale)

 Alison Bai /  Alenka Hubacek (primo turno) 
 Lena Litvak /  Tammi Patterson (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Darwin Tennis International 2011